Der Sonntagsbuchstabe SB (auch Dominicalbuchstabe oder littera dominicalis) eines Kalenderjahres ist der Tagesbuchstabe seiner Sonntage.

Herkunft 
Das System der sieben Tagesbuchstaben und der Kennzeichnung eines Kalenderjahres mit dem Sonntagsbuchstaben ist aus dem System der acht Nundinalbuchstaben (A bis H) und der Kennzeichnung eines Kalenderjahres mit dem Markttag-Buchstaben der Etrusker und anfänglich auch der Römer hervorgegangen. Bei ihnen wurde anstatt der in anderen Kulturen wesentlich früher angewendeten Siebentagewoche die mit dem Markttag beginnende Achttagewoche Nundinum (Marktwoche) benutzt.

Schema 
Die Tage eines Kalenderjahres werden mit den sieben  Tagesbuchstaben A bis G gekennzeichnet:  Der 1. Januar hat den Tagesbuchstaben A, der 7. Januar den Tagesbuchstaben G. Ab dem 8. Januar und danach ab jedem siebten Tag wiederholen sich diese sieben Tagesbuchstaben.

Der Sonntagsbuchstabe ist beispielsweise der Tagesbuchstabe des ersten Sonntags im Jahr:

Ausnahme in Schaltjahren 
Das Schema der Tagesbuchstaben gilt für die 365 Tage eines Gemeinjahres. Um einen früher aufwändig von Hand geschriebenen Kalender mit der Zuordnung zwischen den Kalenderdaten und den Tagesbuchstaben immer wieder benutzen zu können, wurde dem in Schaltjahren eingefügten Tag der gleiche Tagesbuchstabe D wie dem 1. März zugeteilt. Da sich aber die Wochentage und damit die Sonntage auf einen späteren Kalendertag verschieben, ändert sich in diesen Jahren der Sonntagsbuchstabe nach dem Schalttag um eine Stelle. Folglich haben Schaltjahre zwei Sonntagsbuchstaben: einen bis zum Schalttag und den zweiten für die Zeit danach bis zum Jahresende, wie beispielsweise die Jahre 2008 und 2012 in folgender Liste:

Angabe im Kalender 
Die Eintragung der Sonntagsbuchstaben im Kalender war erst möglich, als nach der Einführung des Buchdruckes jedes Jahr ein neuer Kalender herausgebracht werden konnte. Die entsprechenden Kalendertage erhielten neben dem Wochentag Sonntag auch den im betreffenden Jahr gültigen, groß und in roter Farbe gedruckten Sonntagsbuchstaben.

Im Mittelalter verschaffte man sich auf den üblichen aufwändig von Hand geschriebenen „ewigen“ Kalendern einen besseren Überblick über die Wochenfolge, indem der Tagesbuchstabe „A“ groß und rot, die übrigen Tagesbuchstaben „b, c, d, e, f und g“ schwarz und klein geschrieben wurden.

Tagesbuchstaben

Sonntagsbuchstaben im julianischen und im gregorianischen Kalender 
Im julianischen Kalender wiederholt sich die Folge der Sonntagsbuchstaben alle 28 Jahre. Dieser Zyklus heißt Sonnenzirkel. Jedem dieser 28 Jahre j wird eine ebenfalls  Sonnenzirkel genannte Ziffer SZ in folgendem Schema zugeordnet:
 SZ = (j + 9) mod 28; Ergebnis: SZ = 0*), 1, … , 26 oder 27.*) Anstatt der in alter Zeit unbekannten Null wird der Teiler, hier 28, geschrieben.

Die konstante julianische Zuordnung zwischen Sonnenzirkel SZ und Sonntagsbuchstaben SB zeigt folgende Tabelle:
*) Alle 4 Jahre verschiebt sich der Sonntagsbuchstabe SB um 2 Buchstaben im Alphabet(zweite Verschiebung nach dem Schalttag). Der erste Sonntagsbuchstabe gilt im Januar und Februar (wobei dem 29. Februar derselbe Tagesbuchstabe wie dem 1. März zugeordnet wird), der zweite ab März.

Im gregorianischen Kalender ist die Zuordnung der Sonntagsbuchstaben zum Sonnenzirkel nicht mehr konstant. Sie ändert sich immer dann, wenn in den vollen Jahrhunderten, die nicht durch 400 teilbar sind, der Schalttag ausfällt. Dabei verschieben sich jedes Mal alle Sonntagsbuchstaben um eine Positionen im Alphabet nach vorn.

Die gregorianische Zuordnung zwischen Sonnenzirkel SZ und Sonntagsbuchstaben SB für die Jahre 1582 bis 3399 zeigt folgende Tabelle:

Sowohl für den julianischen als auch für den gregorianischen Kalender lassen sich die Sonntagsbuchstaben auch aus dem Kalender nach W. Bogatyrjow ablesen (bei Schaltjahren nur der zweite, nach dem Schalttag gültige).

Tabelle der Sonntagsbuchstaben der Jahre 5–2899 
Diese Tabelle nach Grotefend berücksichtigt sowohl die Sonntagsbuchstaben nach dem gregorianischen als auch nach dem julianischen Kalender. Wegen einer Korrektur des Julianischen Kalenders durch Kaiser Augustus gilt sie erst ab dem Jahr 5. Für die Jahre, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind, nutzt man die Tatsache, dass sich die Sonntagsbuchstaben im gregorianischen Kalender genau alle 400 Jahre wiederholen (die Jahre 2100, 2200 und 2300 sind keine Schaltjahre). Im julianischen Kalender wiederholen sich die Sonntagsbuchstaben alle 28 Jahre, für den einfachen Gebrauch der Tabelle nutzt man das 25-Fache davon, die Wiederholung alle 700 Jahre.

Einzelnachweise 

Gregorianischer und julianischer Kalender
Osterdatum